Émile Henriot ist der Name folgender Personen:

* Émile Henriot (Chemiker) (1885–1961), französischer Chemiker
 Émile Henriot (Schriftsteller) (1889–1961), französischer Journalist, Schriftsteller und Literaturkritiker